Il singolare del torneo di tennis Knoxville Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bobby Reynolds che ha battuto in finale Luka Gregorc 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Vince Spadea (secondo turno)
 Bobby Reynolds (Campione)
 Robert Kendrick (primo turno)
 Wayne Odesnik (primo turno)

 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Frank Dancevic (semifinali)
 Rajeev Ram (quarti di finale)
 Matwé Middelkoop (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2008